gromada Gródek (powiat białostocki)
 gromada Gródek (powiat gorlicki)
 gromada Gródek (powiat parczewski)
 gromada Gródek (powiat puławski)
 gromada Gródek (powiat tomaszowski)

także:
 gromada Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki)
 gromada Gródek Rządowy (powiat pułtuski)
 gromada Grudek (powiat gorlicki)
 gromada Grudek Stary (powiat kozienicki/zwoleński)
 gromada Kobyle-Gródek (powiat nowosądecki)
 gromada Stary Grudek (powiat kozienicki/zwoleński)